Михаил (Михалаки) Димитров Мишайков е български общественик, юрист и политик, депутат в Учредителното събрание в 1879 година.

Биография 
Михаил Мишайков произхожда от големия български род Мишайкови от село Пътеле, Южна Македония, днес Агиос Пантелеймонас, Гърция. Брат е на революционера Петър Мишайков. През 1864 година завършва богословското училище на остров Халки, след което учи в педагогическо училище в Белград.

Става учител в Самоков през 1876 година. В 1879 година е избран за депутат в Учредителното събрание от Самоковски окръг. По-късно е председател на Окръжния съд в Пазарджик, където и умира.

Родословие

Бележки 

Родени в Пътеле
Български политици (1878 – 1918)
Български политици от Македония
Български юристи от Македония
Български просветни дейци от Македония
Мишайкови
Възпитаници на Халкинската семинария
Български общественици от Македония
Починали в Пазарджик
Български имигранти от Македония в Пазарджик